Sonate voor viool en piano nr. 1 (Hurum)
 Sonate voor viool en piano nr. 1 (Penderecki)
 Sonate voor viool en piano nr. 1 (Prokofjev)